Cinq navires de la Marine française ont porté le nom de Surcouf, d'après le  corsaire malouin Robert Surcouf (1773-1827) :
 Surcouf, un aviso mixte de  (1858–1885)
 , un croiseur à vapeur de   (1889–1921)
 Surcouf, un  de  qui combattit au sein des Forces navales françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale (1929–1942)
 Surcouf, un escorteur d'escadre (1954-1972)
 Surcouf (F711), une frégate furtive de classe La Fayette (depuis 1993)

Bibliographie

Liens externes 
 Navires ayant porté le nom de Surcouf sur le site de l'association Net-Marine.

Nom de bateau de la Marine française